

Anno 
 929 o 929 a.C.

Codici 
 929 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Port Allen, nella Contera di West Baton Rouge, della Louisiana

Matematica 
 929 – numero